Департамент строительства и развития Гонконга отчитывается Бюро развития Гонконга. Отделение месторождений и карьеров является частью министерства.

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Гонконга